Osoby noszące nazwisko Bais
 Mattia Bais (ur. 1996) – włoski kolarz

Geografia
 Filipiny
 Bais – miasto na Filipinach, w prowincji Negros Oriental
 Francja
 Bais – francuska gmina w regionie Bretania
 Bais – francuska gmina w regionie Kraj Loary